Известно несколько фильмов с названием «Хирургия»:

 Хирургия (фильм, 1909) — Россия, реж. Пётр Чардынин
 Хирургия (фильм, 1939) — СССР, реж. Ян Фрид